{{Сборная страны по футболу
| название = Бенин
| логотип = Benin.gif
| прозвище = Les Écureuils (Белки)
| конфедерация = КАФ
| федерация = Федерация футбола Бенина
| тренер =  Мусса Латунджи (и.о.)
| менеджер = 
| капитан = Стефан Сессеньон
| наибольшее кол-во игр = Стефан Сессеньон (63)
| лучший бомбардир = Разак Омотойосси (21)
| стадион = 
| ФИФА max = 59 (ноябрь-декабрь 2009, апрель 2010)
| ФИФА min = 165 (июль 1996)
| код ФИФА = BEN
| первая игра =  Дагомея 0:1 Нигерия (Дагомея; 8 ноября 1959)
| победа =  Дагомея 7:0 Мавритания (Абиджан, Берег Слоновой Кости;27 декабря 1961)
| поражение =  Нигерия 10:1 Дагомея (Нигерия; 28 ноября 1959)| региональный чемпионат = Кубок Африканских Наций
| участий РЧ = 4
| первый РЧ = 2004
| достижения РЧ = 1/4 финала, 2019

| pattern_la1 = _benin19h
| pattern_b1  = _benin19h
| pattern_ra1 = _benin19h
| pattern_sh1 = _benin19h
| pattern_so1 = _benin19h
| leftarm1    = E5E429
| body1       = E5E429
| rightarm1   = E5E429
| shorts1     = E5E429
| socks1      = E5E429
| pattern_la2 = _benin19a
| pattern_b2  = _benin19a
| pattern_ra2 = _benin19a
| pattern_sh2 = _benin19a
| pattern_so2 = _benin19a
| leftarm2    = FEFEFE
| body2       = FEFEFE
| rightarm2   = FEFEFE
| shorts2     = FEFEFE
| socks2      = FEFEFE
}}
Сборная Бенина по футболу представляет Бенин в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Федерация Футбола Бенина. До 1975 года сборная Бенина носила название сборной Дагомеи. Если до конца 90-х годов XX века сборная Бенина являлась одним из аутсайдеров африканского футбола, не имея абсолютно никаких заслуг, то с началом XXI века «Белки» приобрели статус «середняка», благодаря трём попаданиям в финальную часть Кубка африканских наций в 2004, 2008 и 2010 годах.

Кубок африканских наций 2019 года стал для неё историческим, она вышла в 1/4 финала.

 Чемпионат мира 
 1930 — 1970 — не принимала участия
 1974 — не прошла квалификацию
 1978 — не принимала участия
 1982 — не принимала участия
 1986 — не прошла квалификацию
 1990 — не участвовала
 1994 — не прошла квалификацию
 1998 — не участвовала
 2002 — 2022 — не прошла квалификацию

 Кубок Африканских Наций 
 1957 — 1970 — не принимала участия
 1972 — не прошла квалификацию
 1974 — снималась с отбора
 1976 — снималась с отбора
 1978 — не принимала участия
 1980 — не прошла квалификацию
 1982 — не принимала участия
 1984 — 1988 — не прошла квалификацию
 1990 — не принимала участия
 1992 — не прошла квалификацию
 1994 — не прошла квалификацию
 1996 — снялась с отбора
 1998 — 2002 — не прошла квалификацию
 2004 — групповой этап
 2006 — не прошла квалификацию
 2008 — групповой этап
 2010 — групповой этап
 2012 — 2017 — не прошла квалификацию
 2019 — 1/4 финала
 2021 — не прошла квалификацию

 Состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Мишелем Дюссье для участия в матче отборочного турнира Кубка африканских наций 2021 против сборной Нигерии (27 марта 2021).
 Игры и голы приведены по состоянию на 27 марта 2021 года:''

Известные игроки 
 Ромуальд Боко
 Мусса Латунджи
 Ален Гаспоз
 Разак Омотойосси
 Стефан Сессеньон
 Рюди Жестед

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФФБ
 Сборная Бенина на сайте ФИФА
 Статистика на РСССФ
 Матчи сборной Бенина на сайте Eloratings.net

Бенин
 
Сборные Бенина